Víctor Gomes (wielrenner), een Spaans voormalig wielrenner
 Victor Gomes (voetbalscheidsrechter), een Zuid-Afrikaans voetbalscheidsrechter